Маиде ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алисте. Занимает площадь 108,82 км². Население — 415 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Mahide.info

Муниципалитеты Саморы